Nasalis steht für:
 Nasalis (Gattung), eine monotypische Gattung der Altweltaffen mit dem Nasenaffen als einzigem Vertreter 
 ein Muskel der Nase, Musculus nasalis
 ein nasaler Vokal, siehe Nasal (Phonetik)